Schlosssee oder Schloßsee ist der Name folgender Gewässer:

 Schloßsee (Bad Endorf), See in der Gemeinde Bad Endorf im Landkreis Rosenheim in Bayern
 Schlosssee (Bad Waldsee), See in Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schloßsee (Blankensee) (pl. Jezioro Stolsko), Grenzsee in den Gemeinden Blankensee im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern und Dobra im Powiat Policki der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Schloßsee (Buggenhagen), See in der Gemeinde Buggenhagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Schlosssee (Eschelbronn), Teich in der Gemeinde Eschelbronn im Landkreis Rhein-Neckar in Baden-Württemberg
 Schloßsee (Kahl am Main), See in der Gemeinde Kahl am Main im Landkreis Aschaffenburg in Bayern
 Schlosssee (Penkun), See in der Stadt Penkun im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Schlosssee (Prötzel), See in der Gemeinde Prötzel im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Schloßsee (Prüzen), See in der Gemeinde Gülzow-Prüzen im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Schlosssee (Salem), See in der Gemeinde Salem im Bodenseekreis in Baden-Württemberg
 Schloßsee (Wrangelsburg), See in der Gemeinde Wrangelsburg im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
Burgsee
Schlossweiher
Schloßteich
Schloss See